Протопо́пов (Протопо́пова) — русская фамилия. Образована от названия духовного сана протопоп, Протопопов, то есть сын протопопа.

Известные носители

A 
 
 Протопопов, Алексей Николаевич (1880—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Протопопов, Анатолий Сергеевич (1922—2018) — советский и российский историк.

В 
 Протопопов, Валентин Владимирович (род. 1939) — советский и российский капитан 1-го ранга Военно-морского флота, Герой Советского Союза.
 
 Протопопов, Вениамин Николаевич (1864—1917) — генерал-лейтенант Российского Императорского Флота.

Г 
 Протопопов, Гавриил Александрович (Гавриил Слободской; 1880—1938) — местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 Протопопов, Герман Яковлевич (1930—1989) — советский конструктор-оружейник, изобретатель, разработчик систем пневматического и охотничьего оружия.
 Протопопов, Григорий Евтихиевич — дьяк времён правления царя Алексея Михайловича.

Д

Е 
 Протопопов, Евгений Валентинович (род. 1957) — ректор СибГИУ, директор института металлургии СибГИУ, профессор.

И

М 
 Протопопов, Матвей Николаевич (1795—1858) — профессор философии.

Н

О 
 Протопопов, Олег Алексеевич (род. 1932) — советский фигурист, победитель олимпиад и чемпионатов мира. Невозвращенец.

П 
 Протопопов, Пётр Иванович (1914—2007) — Герой Социалистического Труда.

С 
 Протопопов, Семен Михайлович (XVII век) — посол, дьяк.
 
 Протопопов, Симеон Иванович (в монашестве Серафим; 1818—1891) — епископ Русской православной церкви, епископ Самарский и Ставропольский.
 Протопопов, Степан Алексеевич (1843—1916) — статский и мануфактур-советник, потомственный почетный гражданин, московский купец 1-й гильдии, предприниматель, общественный деятель и меценат.

Я 
 Протопопов, Яков Егорович (1815—1861) — русский писатель, поэт и журналист; редактор «Владимирских губернских ведомостей».

Протопопова 
 Протопопова, Татьяна Александровна (1948—2017) — советская и российская оперная певица (сопрано), заслуженная артистка Российской Федерации (1994).

Составные фамилии 
 Бурцов-Протопопов, Василий Фёдорович (?—ум. после 1648) — русский издатель XVII века, работавший на Московском печатном дворе.
 Славин-Протопопов, Александр Павлович (1814—1866) — российский драматический актёр и писатель.

См. также 
 Протопоповы

Примечания